6-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 14 клубов.

Чемпионский титул защищал «Тараз» (Жамбыл). После прошлого сезона Высшую лигу покинули «Горняк», «Кокше», «Мунайшы», «Кайнар», «Тобол» и «СКИФ-Ордабасы», вместо них сыграл «Автомобилист».

Регламент 

Согласно регламенту соревнования проходили в два круга. Количество команд в чемпионате составило 14. Команда, занявшая 14-е место вылетает в Первую лигу.

Определение мест в случае равенства очков 

В случае равенства очков у двух или более команд их места (кроме первого) в итоговой таблице чемпионата и в итоговой таблице первого этапа определяются по следующим критериям:

 Наибольшее количество побед во всех матчах;
 Наибольшее количество забитых мячей;
 Разность забитых и пропущенных мячей;
 Жребий.

Участие команд в азиатских кубках 

По итогам чемпионата команда, занявшая первое место получала право участия в Азиатском кубке чемпионов  сезона 1998/1999.

Обладатель Кубка Казахстана 1996/1997 - получал право участия в Кубке обладателей кубков Азии  сезона 1997/1998.

Участники 

Участниками чемпионата Казахстана стали 14 клубов. Одной командой были представлены Акмола, Актобе, Алма-Ата, Жамбыл, Жезказган, Караганда, Кызылорда, Павлодар, Семипалатинск, Темиртау, Усть-Каменогорск, Шортанды, Шымкент и Экибастуз.

Изменения 

По итогам сезона-1996 Высшую лигу покинули:

 «Горняк» (Хромтау) — снялась после 4-го тура, результаты аннулированы
 «Кокше» (Кокшетау) — снялась после 19-го тура
 «Мунайшы» (Актау) — 4-е место
 «Кайнар» (Талдыкорган) — 9-е место
 «Тобол» (Костанай) — 11-е место
 «СКИФ-Ордабасы» (Шымкент) — 16-е место

По итогам первенства Казахстана среди коллективов физкультуры 1996 года в Высшую лигу перешли:

 «Автомобилист» (Шортанды) — 1-е место (впервые)

Во время чемпионата:

 «Улытау» (Жезказган) — снята с соревнований решением ФАКР

География соревнований

Итоговая таблица

Золотой матч 

По итогам 26 туров павлодарский «Иртыш»  и жамбылский «Тараз» набрали по 56 очков, поделив между собой 1-е место в итоговой таблице. В данном случае по регламенту чемпионата Казахстана 1997 года прочие показатели клубов не учитывались, а предусматривалось проведение дополнительного золотого матча.

Ссылки 
 Чемпионат Казахстана 1997 на сайте Kaz-football.kz
 Чемпионат Казахстана 1997 на сайте FootballFacts.ru

1997
Футбол в Азии в 1997 году
Футбол в Казахстане в 1997 году